GHT steht als Abkürzung für:
 Gewichtshundertteile, im Lebensmittelbereich ein auf das Gewicht bezogener Prozentsatz
 generalisierte Hough-Transformation, ein Verfahren zur Erkennung von Geraden oder Kreisen in einem Schwarz-Weiß-Bild
 Ganzheitliche Therapie, eine Behandlungsmethode
 Ganzkörperhyperthermie, medizinische Behandlung durch künstliche Temperaturerhöhung des Körpergewebes
 den Flughafen Ghat in Libyen, nach dem IATA-Flughafen-Code
 das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau
 GHT Mobility GmbH, dem Anbieter von CleverShuttle
 Great Himalaya Trails, ein Wanderwegenetz in Nepal (ursprünglich nur The Great Himalaya Trail, ein Weitwanderweg in Nepal)

GHT